Alois Nashali, (né le ), est un réalisateur et Auteur canadien. Il a remporté le Prix Digi60 pour son documentaire Beautiful Cracked Smile (2018). Son film documentaire, Through the Lens of a Migrant (2017), est également apparu au One World Film Festival.

Biographie 
Alois Nashali est Il a commencé sa carrière chez FilmAid International au Kenya. 

Il a également travaillé comme jeune photographe et animateur chez Hotshoe Productions Canada, une entreprise sociale dirigée par le Conseil de Planification Sociale d'Ottawa. 

Il a également été mentoré par Pixie Cram, créateur de Emergency Broadcast, un film d'animation présenté au Festival international d'animation d'Ottawa.  

Film documentaire d'Alois Nashali, À travers l'objectif d'un migrant (2017) était l'un des cinq films reconnus lors de projections au  One World Film Festival. Dans le film, il a exploré les différences de vie et de culture en tant qu'étudiant à Ottawa par rapport à un étudiant au Kenya, en mettant l'accent sur les différences dans le sens de la société et la lutte pour les intégrer dans une nouvelle culture.

Vie privée 
En avril 2020, il a été l'une des premières personnes à Ottawa à recevoir un diagnostic de virus COVID-19. Il a été éclairé par les médias régionaux et internationaux comme un exemple de prudence pour les jeunes de prendre le virus au sérieux et d'éviter ainsi la transmission communautaire.

Filmographie 

 À travers l'objectif d'un migrant (2017), il a été montré au One World Film Festival 
 Six voix, une histoire (2017) 
 Un artiste d'Iran (2017) 
 Positivité dans un nouvel endroit (2017)

Références

Liens externes 
 
 

Naissance en août 1997
Naissance en Tanzanie
Personnalité tanzanienne du XXe siècle
Personnalité tanzanienne du XXIe siècle
Réalisateur canadien
Directeur de la photographie canadien